Das World Tennis Classic 1978 war ein Tennisturnier der Damen in Montreal. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 18. bis 24. September 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Montreal